Шамсуддин Абу Абдуллах Мухаммад ибн Ахмад ат-Туркмани, более известный как аз-Захаби́ (, Кафр-Батна, совр. Сирия — , ) — известный мусульманский учёный, хадисовед, историк, биограф, хафиз.

Биография

Происхождение 
Его полное имя: Шамсуддин Абу Абдуллах Мухаммад ибн Ахмад ибн Усман ибн Каймаз ибн Абдуллах ат-Туркмани аль-Фарики ад-Димашки аш-Шафии аз-Захаби ().

Отец аз-Захаби, Ахмад ибн Усман ат-Туркмани (—) был искусным ювелиром (отсюда его прозвище аз-Захаби, то есть «золотой») и набожным человеком, мать была дочерью Алам ад-Дина Санджара (ум. в ) из Мосула. Аз-Захаби родился 3 числа месяца раби ас-сани 673 года по хиджре (1274) в селении  () близ Дамаска.

Ранние годы 
Аз-Захаби начал обучаться мусульманским наукам с раннего возраста. В десятилетнем возрасте он посещал занятия Садр ад-Дина ибн аль-Хатиба по сборнику «Сахих Муслим». Когда ему исполнилось 18 лет, аз-Захаби всерьёз взялся за изучиение шариатских дисциплин. Вначале его отец, из-за того, что аз-Захаби был единственным ребёнком, не позволял ему путешествовать в другие города, но затем смягчился и разрешил ему покидать дом не более чем на четыре года. Аз-Захаби побывал у шейхов Дамаска, Рабвы, Хомса, Хамы, Хеврона, Мааррет-эн-Нуумана, Алеппо, Баальбека, Триполи (в Ливане), Наблуса, Иерусалима, Рамлы, Эль-Карака, посетил () Каир и Александрию, в  отправился в хадж и посетил священные для мусульман города.

Потеря зрения и кончина 
С возрастом у аз-Захаби начало посетепенно снижаться зрение и, по словам его ученика аль-Хусайни, в  году, за семь лет до кончины, полностью ослеп. Но некоторые исследователи склонялись к тому, что аз-Захаби потерял зрение позднее, в  году.

Аз-Захаби скончался в третий понедельник месяца зуль-када 748 года по хиджре (1348 год) в Дамаске и был похоронен на кладбище аль-Баб ас-Сагир. По словам его ученика Тадж ад-Дина ас-Субки, аз-Захаби умер после полуночи в медресе Умм ас-Салих. Погребальная молитва над ним была совершена в мечети Омейядов.

Учителя 
Имам аз-Захаби был одним из учеников Ибн Таймии. Ему приписывается послание «Баян загаль аль-ильм ва-т-талаб» («ан-Насиха аз-Захабийя»), в которой он выступает с резкой критикой Ибн Таймии и пишет «Ибн Таймию я очень люблю, но Истину я люблю ещё сильнее».

Принадлежность этого труда аз-Захаби является спорным. Шейх Бакр Абу Зейд говорил, что такие слова не могут исходить от него, а шейх Мухаммад ибн Ибрахим аш-Шайбани даже написал на эту тему исследование «ат-Тавдих аль-джали фи радд аля ан-Насиха аз-Захабия аль-манхуля аля аль-Имам аз-Захаби», в которой доказывал приписанность этой книги аз-Захаби, основываясь на некоторые нестыковки:
 Во-первых, эта книга отсутствует в списках работ аз-Захаби.
 Во-вторых, аз-Захаби был неотлучным учеником Ибн Таймии до самой его смерти, что идёт вразрез с его отречением от оного в этом послании.
 В-третьих, в известных и распространённых трудах, в отличие от «ан-Насиха аз-Захабия», аз-Захаби отзывается о нём только с похвалой.
Например, аз-Захаби говорил об Ибн Таймии: «Любой хадис, которого не знает Ибн Таймия, не является хадисом».

Библиография 
Аз-Захаби является автором около ста книг и исследований на тему науки о хадисах, истории, передатчиков хадисов.
 
 
 Табакат/Тазкират аль-хуффаз
 Табакат аль-курра
 Мухтасар тахзиб аль-камаль
 аль-Кашиф
 ат-Таджрид фи асма ас-сахаба
 аль-Мизан фи-д-ду’афа
 аль-Мугни фи-д-ду’афа
 Тальхис аль-Мустадрак аль-Хаким
 Мухтасар Сунан аль-Байхаки
 аль-Улувв лиль-Алий ар-Рахман
 аль-Арба’ун фи сифат-Аллах

Примечания

Литература

См. также 

 أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى — Al-Nasiha.net
 Убеждения имама аз-Захаби (1)
 Убеждения имама аз-Захаби (2)

Хадисоведы